Vavrik oder Vavrík ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Vavrik (* 1961), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Elfriede Vavrik (* 1929), österreichische Autorin
 Harald Vavrik (* 1935), österreichischer Botschafter
 Pavol Vavrík (* 1978), slowakischer Fußballspieler
 Stephan Vavrik (* 1962), österreichischer Diplomat

Siehe auch:
 Wawrik